Fuinha
Ou ainda:
Fuinha (Marvel Comics) - personagem das histórias em quadrinhos
Escovinha (Disney) - também chamado de "Fuinha" em algumas histórias

Desambiguação